Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 7-69, 7-5.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (primo turno)
 Nicolás Lapentti (finale)
 Boris Pašanski (Campione)
 Carlos Berlocq (semifinali)

 Óscar Hernández (primo turno)
 Marcos Daniel (secondo turno)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2005